Handschrift steht für:

 durch Schreiben mit der Hand erzeugte Schrift, siehe Manuelles Schreiben
 Manuskript, handgeschriebene Bücher, Briefe oder andere Publikationsformen
 Charakteristiken eines Künstlers, einer Werkstatt oder Stilepoche, siehe Manier (Stil)

Siehe auch:

 Graphologie, die Analyse der Handschrift
 Kalligrafie, die Kunst des „Schönschreibens“